Fodor Károly (1856–1927) vívómester, újságíró
 Fodor Károly (1914–2002) huszárszázados
 Fodor Károly (1956–1984) építészmérnök